Ащегульский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Михайловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ащегуль .

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 424 человека, в том числе 200 мужчин и 224 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Ащегуль.

Примечания 

Муниципальные образования Михайловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края